Hrvatska nogometna liga - skupina Jug je bila jedna od dvije skupine Hrvatske nogometne lige (također i kao Hrvatska republička nogometna liga), trećeg ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1978./79.  
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak lige je bio Istra iz Pule. 
U sezoni 1979./80. je uvedena jedinstvena Hrvatska republička liga.

Ljestvica 

 Za narednu sezonu, donesena je odluka da se formira jedinstvena Hrvatska liga. U ligu bi ušlo po osam prvoplasiranih klubova iz svake lige. 
 po završetku sezone, dva su se dubrovačka kluba (Jug i  GOŠK) spojila u jedan klub - GOŠK-Jug.

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Doigravanje za prvaka Hrvatske 
 'Istra Pula
 BSK Slavonski Brod

Nakon kvalifikacijskih utakmica između pobjednika dviju skupina, novi član Druge savezne lige postala je Istra'' iz Pule, te ujedno i prvak Hrvatske.

Unutarnje poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Hrvatska nogometna liga – Sjever 1978./79.
 Dalmatinska liga 1978./79.
 Riječko-pulska zona 1978./79.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 224
 Franjo Frntić, Dragutin Hripko i dr: Sto godina nogometa u Hrvatskoj : 1880-1980., Zagreb, 1983., str. 148 
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 114-115 
  

1978-79 jug
1978-79 Hrvatska